Terapia intensiva es como se denomina comúnmente a una Unidad de Cuidados Intensivos, pero también puede referirse a:

Terapia intensiva, álbum de Charly García; o
Terapia Intensiva, serie animada transmitida en México como parte del noticiero de Joaquín López Dóriga.